Chiron — запись имени кентавра Хирона латиницей, а также:

 
 Chiron — модель гиперкара 2016 года компании Bugatti.
 «Chiron» — немецкая компания по производству комплектующих для автомобилей.
 «» — американская биотехнологическая компания из Калифорнии.